

Liste des titres
Blue Light, Red Light (Someone's there)
A blessing and a curse 
You didn't know me when 
Jill 
He is they are
With imagination (I'll get there)
If I could give you more
The last payday
It's time
She belongs to me
Sonny cried
Just kiss me

Album de Harry Connick Jr.
Blue Light, Red Light
Album publié par Columbia Records